Лома Бланка Дос има више значења:

 Лома Бланка Дос (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Бланка Дос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику